Алексе́й Алекса́ндрович Черво́ткин () — российский лыжник, олимпийский чемпион в эстафете (2022), серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете (2018) и двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в эстафете, чемпион мира 2021 по бегу на роликовых лыжах, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам.

Является военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации, имеет воинское звание «капитан».

Биография 
Родился в деревне Зыковы Котельничского района Кировской области, затем его семья переехала в посёлок Даровской, где он и начал заниматься лыжным спортом. В 16 лет переехал в Москву, в спортивную школу олимпийского резерва № 81 «Бабушкино». В 2012 году поступил на учёбу в Институт физической культуры и спорта Пензенского государственного университета .

Спортивная карьера 
В сезоне 2012/2013 Алексей впервые принял участие в юниорском чемпионате мира в чешском Либереце. Там он завоевал бронзу в скиатлоне и золото в эстафете.

Двукратный победитель европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля (2013) .

В сезоне 2013/2014 Алексей снова принял участие в юниорском чемпионате мира в Валь-ди-Фьемме, где он завоевал серебряную медаль в скиатлоне и бронзу в эстафете.

В сезоне 2014/2015 на чемпионате мира среди юниоров в Алма-Ате Алексей триумфально выиграл сразу три золотые медали (в скиатлоне, разделке на 10 км свободным стилем и в эстафете). В этом же сезоне Червоткин дебютировал на этапе Кубка мира в Лахти.

В сезоне 2015/2016 Алексей принял участие в чемпионате мира до 23 лет в Румынии, где занял 2 место на дистанции 15 км классическим стилем. На финише сезона Алексей стал чемпионом России в марафоне на 50 км свободным стилем.

В сезоне 2016/2017 Червоткин вновь принял участие в чемпионате мира до 23 лет в США, где выиграл две серебряные медали в скиатлоне и разделке на 15 км свободным стилем. На чемпионате мира в финском Лахти Алексею доверили место в эстафете, где он вместе с партнёрами по команде стал серебряным призёром.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Награды 
 Орден Дружбы (25 февраля 2022 года) — за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика);

См. также 
 Список чемпионов зимних Олимпийских игр от России, команд ОСР и ОКР

Примечания 

Лыжники России
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Олимпийского комитета России
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по бегу на роликовых лыжах
Выпускники Пензенского университета